Observatori d'Ares dels Oms, observatori astronòmic situat al terme d'Ares dels Oms, als Serrans
 Observatori d'Astrofísica d'Okayama, observatori astronòmic situat a Okayama, al Japó
 Orbiting Astronomical Observatory, programa de satèl·lits artificials llançats per la NASA, antecessor del Programa dels Grans Observatoris
 Societat anònima pública russa (del seu nom en rus Открытое Aкционерное Oбщество, transliterat Otkrytoïe Aktsionernoïe Obchtchestvo), forma de societat anònima característica de Rússia